Dénériaz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Dénériaz (1830–1885), Schweizer Politiker
 Antoine Dénériaz (* 1976), französischer Skirennläufer